

Folklore e finzione 
Vampiro  – creatura immaginaria che si nutre di sangue
Vampiro  – la stessa creatura immaginaria come rappresentata nella serie Twilight
Vampiro  – creatura immaginaria dell'universo di Warhammer Fantasy Battle

Musica 
 Vampiro  – album degli Helstar del 2016

Zoologia 
Pipistrello vampiro  – tre specie di chirotteri ematofagi appartenenti alla sottofamiglia dei desmodontini:
 Desmodus rotundus (Vampiro vero di Azara)
 Diphylla ecaudata (Difillo senza coda)
 Diaemus youngi (Vampiro amazzonico)
Falso pipistrello vampiro  – quattro generi di chirotteri appartenenti alla famiglia Megadermatidae che derivano il proprio nome dall'errata credenza che si nutrano di sangue:
Megaderma, cui appartengono le specie Megaderma lyra (falso vampiro indiano) e Megaderma spasma
Lavia, cui appartiene Lavia frons (falso vampiro dalle ali gialle)
Macroderma, cui appartiene  Macroderma gigas (falso vampiro australiano)
Cardioderma, cui appartiene  Cardioderma cor

Altro
 Vampiro  – cocktail
 Vampiro  – nome d'arte del wrestler canadese Ian Richard Hodgkinson
 Numero vampiro  – numero n = x · y le cui cifre siano, in qualsiasi ordine, tutte e sole le cifre di x e di y
 Vampiro – opera di Edvard Munch

Pagine correlate 
Il vampiro
Vampiri (disambigua)

Altri progetti